

Тасбастау — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Тасбастау — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область